Feistenau bezeichnet folgende Orte:

 Feistenau (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Feistenau (Gemeinde Hochfilzen), Ortsteil der Gemeinde Hochfilzen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Feistenau (Gemeinde Rettenschöss), Ortsteil der Gemeinde Rettenschöss, Bezirk Kufstein, Tirol

Siehe auch:
 Faistenau (Begriffsklärung)